Pleşcuţa ili Valea Dolii  je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Alba, pritoka rijeke Arieşul Mic. Pritoka joj je rijeka Valea Morii. Protječe kroz naselja Pleşcuţa, Drăgoieşti-Luncă, a kod naselja Ponorel ulijeva se u Arieşul Mic.

Rijeke Rumunjske